Ра́дина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: Радина, Лия Ефимовна (1921—2000) — артистка Ульяновского драмтеатра.
 Радина, Любовь Петровна (1838—1917) — артистка балета, классическая танцовщица.
 Радина, Наталья Валентиновна (род. 1979) — белорусская журналистка.
 Радина, Ренэ Ефимовна (1872—1944) — русская оперная певица.
 Радина, Софья Петровна (1830—1870) — артистка балета, характерная танцовщица.